

Canada
 Murrayville (Colombie-Britannique)

États-Unis
 Murrayville (Illinois)

Australie
 Murrayville (Victoria)